Алекса́ндр Серге́евич Зерно́в:
 Зернов, Александр Сергеевич (род. 1972) — российский ботаник.
 Зернов, Александр Сергеевич (род. 1974) — российский футболист, тренер.